

Histoire de l'Asie 
 Adjaï, frère d’Oldjeitémur proclamé grand khan à Karakorum entre 1434 et 1438

Prénom africain 
 Adjaï, prénom d'Afrique de l'ouest d'origine Yoruba

Notes et références 

Homonymie de prénom
Khan mongol